Keith Murray kan verwijzen naar:

 Keith Murray (rapper), een Amerikaanse rapper.
 Keith Murray (zanger), zanger van de groep We Are Scientists.